Sezon 1997/98 był 7. sezonem o mistrzostwo Estonii. Po tym sezonie liga przechodzi na system wiosna-jesień.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Meistriliiga

Bibliografia 
 Estonia – tabela (RSSSF)

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej